Теорема Кронекера — Вебера — утверждение в алгебраической теории чисел, согласно которому каждое конечное абелево расширение поля рациональных чисел , или, другими словами, каждое алгебраическое числовое поле, чья группа Галуа над  является абелевой, — является подполем некоторого кругового поля, то есть поля, полученного присоединением корня из единицы к рациональным числам.

Названа в честь Леопольда Кронекера и Генриха Мартина Вебера, Кронекер осуществил основную часть доказательства в 1853 году, в 1886 году Вебер и Гильберт заполнили некоторые логические пробелы. Теорема может быть доказана прямыми алгебраическими построениями, но также является простым следствием результатов теории полей классов.

Для заданного абелевого расширения  поля  можно определить минимальное круговое поле, содержащее . Для заданного  можно определить такое наименьшее целое число , что  является подполем поля, порождённого корнем из единицы -й степени. Например, для квадратичных полей таким числом является абсолютная величина их дискриминанта.

Вопрос распространения теоремы на произвольное числовое поле — одна из проблем Гильберта (12-я), по состоянию  проблема остаётся нерешённой.

Литература 

 

Теория полей
Алгебраическая теория чисел
Кронекера — Вебера